Gobiet ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gobiet (1892–1945), deutscher Maler
 Ronald Gobiet (* 1947), österreichischer Landeskonservator

Siehe auch:
 Dietrich-Gobiet Flugzeugbau AG, in den 1920er Jahren Hersteller von Schul- und Sportflugzeugen